Мисриханов, Керимхан Замрудинович
 Мисриханов, Мисрихан Шапиевич